Зерендинский район () — административная единица Акмолинской области Казахстана. Административный центр — село Зеренда. Анклавом, окружённым территорией района, является территория городской администрация Кокшетау, административно не входящий в район.

География 
Расположен на севере Акмолинской области. Территория района окружает городскую администрацию Кокшетау (вкл. областной центр — город Кокшетау). На западе, севере и северо-востоке район граничит с Северо-Казахстанской областью.

Рельеф — низкогорная мелкосопочная равнина. Горные поднятия — Зерендинские горы (587 м), сопка Жыланды (609 м) и др. На территории района присутствуют полезные ископаемые: золото, красный гранит, доломит, каолин и др.

По терр. района с юга на север протекают река Шагалалы и её правый приток Кылшыкты. На юге района берут начало Жабай, Аршалы, Кошкарбай — реки бассейна Ишима. По территории разбросано множество небольших озёр.

Климат континентальный, с продолжительной малоснежной зимой и сухим теплым летом. Снег держится 140—160 дней, однако высота снежного покрова составляет всего 20 см. Средние температуры января −18°С, июля 19°С. Среднегодовое количество осадков составляет 350—400 мм.

Распространены чернозёмные и тёмно-каштановые почвы, местами встречаются солонцы. В период освоения целинных и залежных земель была распахана большая часть земель района. В северной части сохранились мелколиственные берёзово-осиновые леса. В горных районах растут сосна, берёза, тополь, осина; подлесок образуют смородина, малина, шиповник, боярышник и другие кустарники. На равнинных местах встречаются карагана, таволга и другие кустарники, злаки (ковыль, овсяница), полынь, дикий лук. На каменистых участках произрастает мох. Фауна района — волк, лось, косуля, заяц, лисица, корсак, белка; в степи встречаются грызуны. На территории района можно встретить более 200 видов степных и водоплавающих птиц, из которых 150 гнездятся.

История 
Район был образован 31 января 1935 года в Карагандинской области, 29 июля 1936 года перешёл в Северо-Казахстанскую область, с 14 октября 1939 года — в Акмолинской области (как Сталинский район). С 16 марта 1944 года по 3 мая 1997 года район входил в состав Кокчетавской области (со 2 января 1963 по 2 января 1967 район был упразднён), затем до 10 апреля 1999 года — в состав Северо-Казахстанской области.

Население

Национальный состав

Половозрастной состав 
По данным Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года:

 Мужчин — 20 103 (49,53%). Женщин — 20 488 (50,47%).

Административно-территориальное деление 

Зерендинский район как административно-территориальная единица включает в свой состав 1 поселковую администрацию, 1 село и 20 сельских округов.

Населённые пункты 

В Зерендинском районе 78 населённых пунктов.

Упразднённые населённые пункты 

 7 апреля 2006 года упразднено село Подзаводск,
 7 апреля 2006 года упразднено село Озёрное,
 7 апреля 2006 года упразднено село Новоефремовка,
 5 января 2011 года упразднено село Айгыржал,
 5 января 2011 года упразднено село Кызылкайнар.

СМИ 
 Алексеевское телевидение
 Троицкое телевидение

Охрана природы 
На территории района располагаются национальный парк «Кокшетау» и Зерендинский зоологический заказник.

Раскопки 
 У села Алексеевки найден могильник андроновской культуры. Реконструкцию облика андроновского человека по черепу из этого могильника осуществил М. М. Герасимов.
 Во время охранно-спасательных работ на территории района археологи исследовали в 2014 году 6 памятников археологии могильника Кошкарбай-1. Было найдено 30 бронзовых изделий (бусины, клыки животных, ракушки в виде амулетов и др.) и 8 керамических сосудов. На кургане № 5 близ села Кенесколь, в 700 метрах на возвышенности реки Чаглинка на глубине 50 см обнаружено захоронение. Скелет человека находился в позе эмбриона — уложен на правый бок, ноги согнуты в коленях, голова прижата в груди. На глубине 45 см найдены три керамических андроновских сосуда с арийской свастикой.

Примечания

Литература 
 

Зерендинский район